Plaats in Indonesië
 Tirtomulyo (Kretek), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Tirtomulyo (Plantungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java